J. B. Allen House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 J. B. Allen House (Kentucky), ID-Nr. 88002867
 J. B. Allen House (Michigan), ID-Nr. 86001973